«El cantante» - puede referirse a:

Concepto 
 cantante, artista que produce con su voz sonidos melodiosos, normalmente utilizando palabras que suelen rimar.

Obras 
 El cantante (2004), álbum de Andrés Calamaro.
 El cantante (1978), canción del álbum Comedia, de Héctor Lavoe.
 El cantante (2006), película biográfica de Héctor Lavoe - con Marc Anthony.
 El cantante (2007), banda sonora de la película anterior - de Marc Anthony.